Психикон — греческий топоним. Может означать:

 Неон-Психикон — город, пригород Афин.
 Психикон (Аттика) — малый город, пригород Афин.
  — село в Фессалии.
  — село в Центральной Македонии.